Das dritte Event der WPBSA Pro Ticket Series 90/91 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Profitour der Saison 1990/91. Das Turnier wurde im Herbst 1989 im Freizeitpark Pontin’s Brean Sands im englischen Burnham-on-Sea ausgetragen. Sieger des allerletzten Events der WPBSA Pro Ticket Series vor der Öffnung der Profitour für alle Spieler 1991 wurde Jonathan Birch mit einem Finalsieg über den Schotten Drew Henry. Das höchste Break des Turnieres und zugleich einzige Century Break war eine Aufnahme von 141 Punkten des Engländers John Read.

Preisgeld 
Obwohl das Turnier, soweit bekannt, keinen kommerziellen Hauptsponsor hatte, wurde ein Preisgeld von 14.900 Pfund Sterling ausgeschüttet. Über ein Fünftel ging dabei ausschließlich an den Sieger.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen 64 Spieler teil, die im K.-o.-System den Sieger ermittelten. Die Runde der letzten 64 fand im Modus Best of 5 Frames statt, danach wurde im Modus Best of 7 Frames statt. Für das Endspiel wurde in den Modus Best of 9 Frames gewechselt.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1989
Snookerturnier
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Sedgemoor
Burnham-on-Sea and Highbridge